Esistono più persone di nome Michael Murphy:

Michael George Murphy (1938-), attore cinematografico e televisivo statunitense
Michael Murphy, (1924-1996), vescovo irlandese
Michael Murphy, (1973-), tuffatore australiano
Michael Murphy, batterista dei Deconstruction
Michael Murphy, (1986-), cantante neozelandese